Адриен Юну (; род. 19 января 1994, Эври, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Анже».

Клубная карьера 

Юну — воспитанник клубов «Сеннар-Моисс» и «Ренн». 24 августа 2013 года в матче против «Эвиан» он дебютировал за последний в Лиге 1, заменив во втором тайме Нелсона Оливейру. Летом 2014 года для получения игровой практики Адриен на правах аренды перешёл в «Клермон». 12 декабря в матче против «Тура» он дебютировал в Лиге 2. 16 января 2015 года в поединке против «Осера» он забил свой первый гол за «Клермон». Летом 2016 года Юну вернулся в «Ренн». 21 сентября в поединке против марсельского «Олимпика» Адриен забил свой первый гол за «Ренн».

23 апреля 2021 года Юну перешёл в клуб MLS «Миннесота Юнайтед», подписав трёхлетний контракт по правилу назначенного игрока с опцией продления ещё на один год. В американской лиге он дебютировал 29 мая в матче против «Реал Солт-Лейк». 23 июня в матче против «Остина» он забил свой первый гол в MLS.

29 июня 2022 года Юну вернулся играть во Францию, перейдя в клуб Лиги 1 «Анже», с которым подписал трёхлетний контракт.

Международная карьера 
Летом 2013 года Юну в составе юношеской сборной Франции завоевал на юношеском чемпионате Европы серебряные медали. На турнире он принял участие в поединках против Турции, Грузии, Испании и дважды Сербии. В поединках против турок и сербов Адриен забил по голу.

Бабушка Юну была полькой. В феврале 2021 года он выразил желание играть за сборную Польши.

Достижения 
 Франция (до 19)
  Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет — 2013

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте sports.ru
 
 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Клермон»
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед»
Игроки ФК «Анже»